Архиепи́скоп Вассиа́н (Са́нин; ум. , ) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский. Младший брат преподобного Иосифа Волоцкого.

Биография 
Сын мелкого волоцкого землевладельца.

Монашеский постриг принял от Пафнутия Боровского, был монахом Пафнутьева Боровского монастыря.

Вместе с Иосифом подвизался в Иосифовом Волоколамском монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы.

С 1502 года — архимандрит Симонова монастыря.

15 января 1506 года хиротонисан во епископа Ростовского с возведением в сан архиепископа.

Принимал активное участие в тяжбе преподобного Иосифа Волоцкого с Новгородским архиепископом Серапионом и поддерживал сторону брата.

Скончался 18 августа 1515 года в Москве, на подворье Ростовских архиереев в Дорогомилове, похоронен в ростовском Успенском соборе.

Сочинение 
 Житие преподобного Пафнутия Боровского, написанное Вассианом Саниным // Изд. и вступ. статья А. П. Кадлубовского // Сборник Историко-филологического общества при Институте князя Безбородко в Нежине. — Нежин, 1899, т. 2, отд.2, с. 98—149.
 Полемическое послание к папскому послу Николаю Шомберу (Николаю Немчину) в двух частях.

Ссылки 
 
 Вассиан Санин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 1: А–К / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, 1988. – 516 с.

Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви